Мстисла́вская:
 княжна Мстиславская, Анастасия Ивановна (XV—XVI века) — княгиня Слуцкая.
 княжна Мстиславская, Ирина Ивановна (XVI—XVII века) — несостоявшаяся невеста царя Фёдора Ивановича.

См. также 
 Мстиславский
 Мстиславская провинция
 Мстиславская битва
 Могилёвская и Мстиславская епархия